«Бронксская повесть» () — кинофильм, сочетающий элементы гангстерского боевика и драмы. Экранизация пьесы Чезза Палминтери. Режиссёрский дебют Роберта де Ниро, который посвятил картину памяти своего отца.

Сюжет 
Фильм о Калоджеро, мальчике из итальянского квартала Бронкса, отец (Роберт де Ниро) которого работает простым водителем автобуса. В детстве Калоджеро становится свидетелем убийства, которое совершает глава местных гангстеров Сонни (Чезз Палминтери), но он сообщает в полицию ложную информацию, в результате чего бандит остаётся на свободе. Будучи бездетным, Сонни берёт Калоджеро под свою опеку. В результате мальчик воспитывается как бы двумя отцами, однако родной отец не одобряет уроки отца названого.

Став юношей, Калоджеро сталкивается с другой общественной проблемой — его друзья из итальянского квартала конфликтуют с молодёжью афроамериканского квартала, тогда как Калоджеро начинает встречаться с симпатичной афроамериканкой Джейн Уильямс. Итальянские подростки пытаются напасть на квартал афроамериканцев, что заканчивается для них трагедией.

В финале фильма Сонни погибает. Калоджеро приходит на роскошные похороны главаря мафии, во время которых ему позволяют в одиночестве проститься с названым отцом. Перед юношей снова встаёт сложный вопрос выбора жизненного пути.

В ролях 
 Роберт де Ниро — Лоренцо Аньелло
 Чезз Палминтери — Сонни ЛоСпеккьо
 Лилло Бранкато — Калоджеро «Си» Аньелло (в возрасте 17 лет)
 Фрэнсис Капра — Калоджеро Аньелло (в возрасте 9 лет)
 Тэрал Хикс — Джейн Уильямс
 Кэтрин Нардуччи — Розина Аньелло
 Клем Казерта — Джимми «Шёпот»
 Джо Пеши — Кармайн

Интересные факты 
 Фильм поставлен на основании автобиографической пьесы Чезза Палминтери (настоящее имя которого Калоджеро Лоренцо Палминтери). Автор отказывался продать права на экранизацию книги до тех пор, пока Де Ниро не предоставил ему возможность стать автором сценария и сыграть одну из главных ролей в фильме.
 Согласно правилам русской орфографии слово бронксский пишется с двумя с. Однако в России этот фильм шёл в прокате под названием «Бронкская история» с одним с.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы Роберта Де Ниро
Фильмы-драмы США
Гангстерские фильмы
Фильмы Tribeca Productions
Экранизации пьес
Фильмы о мафии
Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы, действие которых происходит в Бронксе
Фильмы, основанные на реальных событиях